Unbreakable (in inglese "indistruttibile") può riferirsi a:

Cinema 
 Unbreakable - Il predestinato (Unbreakable) – film del 2000 di M. Night Shyamalan

Musica 

 Album
 Unbreakable – album dei Dead or Alive del 2001
 Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 – album dei Westlife del 2002 
 Unbreakable – album degli Scorpions del 2004
 Unbreakable – album dei Knuckldust del 2005
 Unbreakable – raccolta degli Afghan Whigs del 2007
 Unbreakable – album e dei Backstreet Boys del 2007
 Unbreakable – album dei Fireflight del 2008
 Unbreakable – album dei Primal Fear del 2011
 Unbreakable – album degli Smash Into Pieces del 2013
 Unbreakable – album di Janet Jackson del 2015
 Unbreakable – album di Alborosie del 2018

 Singoli
 Unbreakable – singolo dei Westlife del 2002
 Unbreakable – singolo di Alicia Keys del 2005
 Unbreakable – singolo di Conchita Wurst del 2014
 Unbreakable – singolo di Dirty South del 2014
 Unbreakable – singolo degli Of Mice & Men del 2017

Tournée 
 Unbreakable Tour – tour tenuto dai Backstreet Boys tra il 2008 e il 2009

Altro 
 Unbreakable – evento pay-per-view di wrestling